Formát nebo format může být:

 velikost, rozměr či tvar 
 formát papíru

informatika
 formát souboru – způsob fyzické organizace počítačových dat uložených na nějakém paměťovém médiu
 grafický formát – soubor pravidel pro ukládání obrazových informací v počítačích
 otevřený formát – specifikace pro ukládání digitálních dat
 Tagged Image File Format – souborový formát pro ukládání rastrové grafiky
 LuraDocument Format – speciální formát pro ukládání dat skenovaných dokumentů
 Design Web Format
 Resource Interchange File Format
 Executable and Linkable Format
 Universal Disk Format
 PC Paintbrush File Format
 Wireless Application Protocol Bitmap Format
 Serial Vector Format
 Portable Document Format

fotografie
 formát filmu – velikost citlivého materiálu ve fotoaparátu
 střední formát

Související rozcestníky 
 Formátování – více významů

Externí odkazy